Laserpitium laxiflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Robert Sweet. Laserpitium laxiflorum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
laxiflorum